Эспелетский (Эспелетийский) перец () — разновидность перца стручкового, которая культивируется на юго-западе Франции. Назван в честь посёлка Эспелет. В 2000 году зарегистрирован в национальной системе контроля подлинности происхождения (Франция), а 22 августа 2002 года в общеевропейской со статусом PDO, пределы которого ограничиваются коммунами Эспелет, Эноа, Камбо-ле-Бен, Альсу, Итксасу, Жачу, Ларресор, Сен-Пе-сюр-Нивель, Сураид и Юстарис.

Урожай собирают в конце лета и в сентябре, связки перца развешивают на балконах и стенах домов, где он постепенно, в течение двух месяцев высыхает в естественных условиях, поглощая максимальное количество солнечного света. Ежегодно в последние выходные октября проходит фестиваль перца, привлекающий тысячи туристов. Жгучесть пряности не высока: по шкале Сковилла она не превышает 4000 единиц, вкус скорее пикантный, но не острый, что делает перец очень популярным. Его можно приобрести в виде связки из свежих или сушеных плодов, в молотом виде, замаринованным в банках. Кроме того, его добавляют в смесь для вяления байоннской ветчины, традиционное баскское блюдо мармитако, местные сыры из овечьего и козьего молока и даже в шоколад.

Перец был завезён во Францию между 1492 и 1503 годами. Сначала он использовался для медицинских целей, затем стал цениться как приправа и естественный консервант для хранения мяса. Теперь это краеугольный камень баскской кухни (откуда он почти полность вытеснил чёрный перец).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт синдиката производителей Эспелетийского перца
 Красный перец чили из деревни Эспелет — дар земли басков
 Рекомендации по использованию эспелетского перца в кулинарии
Сорта перца
Продукты PDO Франции
Байонна